Moravia und das zugehörige lateinische Adjektiv Moravus stehen für:

 Mähren, lateinische Bezeichnung in historischem Kontext
 KFNB – Moravia, österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Austria und Moravia
 das Dampfschiff Moravia (Schiff) der HAPAG

Moravia oder Moravus ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Moravia, italienischer Schriftsteller
 Augustinus Moravus, Namensvariante des mährischen Humanisten Augustin Olomoucký
 Sergio Moravia (1940–2020), italienischer Philosoph
 William de Moravia, 1. Earl of Sutherland († 1248), schottischer Adliger
 William de Moravia, 2. Earl of Sutherland († 1306/07), schottischer Adliger, siehe William Sutherland, 2. Earl of Sutherland

Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Moravia (Idaho)
 Moravia (Iowa),  im Appanoose County
 Moravia (New York)
 Moravia (Oklahoma)
 Moravia (Pennsylvania)
 Moravia (Texas)

in Costa Rica:
 Moravia (Kanton), Kanton in der Provinz San José

Sonstiges:
 (1901) Moravia ist ein im Jahr 1972 von Luboš Kohoutek entdeckter Asteroid